Фёдор Прокопенко: Прокопенко, Фёдор Александрович (род. 1939) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, металлург. 
 Прокопенко, Фёдор Фёдорович (1916—2007) — полковник, Герой Российской Федерации.